Die Saison 2017/18 war die 26. Spielzeit der Berlin-Liga und die zehnte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 11. August 2017 mit dem Spiel zwischen dem TSV Rudow 1888 und dem SV Sparta Lichtenberg (0:1) und endete am 17. Juni 2018. Vom 18. Dezember 2017 bis zum 17. Februar 2018 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2017/18 nahmen insgesamt 18 Vereine teil.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

Berlin Liga 2017 18
2017